

Geografia 
 Francia
 Betoncourt-lès-Brotte – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Betoncourt-Saint-Pancras – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Betoncourt-sur-Mance – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea